Cifariello est un patronyme porté par les personnalités :

 Antonio Cifariello (1930-1968), acteur italien
  (1960- ), compositeur italien de musique contemporaine
 Filippo Cifariello (1864-1936), sculpteur italien